Branný zákon je označení zákona o branné povinnosti:

 československé právo a české právo
Branný zákon (Československo, 1920)
Branný zákon (Československo, 1949)
Branný zákon (Česko, 2004)